Cosma III di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 921 al 933
 Cosma III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1737 al 1746